Снежный — внутригородской поселок города Сургут Ханты-Мансийского автономного округа — Югры в России.

Почтовый индекс — 628458, код ОКАТО — 71126000000.

Расположен в западной части города, у восточной окраины посёлка Белый Яр.

Климат 
Климат резко континентальный, зима суровая, с сильными ветрами и метелями, продолжающаяся семь месяцев. Лето относительно тёплое, но быстротечное.

Примечания 

Микрорайоны городов Ханты-Мансийского автономного округа — Югры
География Сургута